Ferdinand 1. af Rumænien (født som Prins Ferdinand af Hohenzollern-Sigmaringen) (24. august 1865 – 20. juli 1927) var konge af Rumænien fra 1914 til 1927. 

Ferdinand var en yngre søn af fyrst Leopold af Hohenzollern-Sigmaringen og blev udpeget til tronfølger i Rumænien efter sin barnløse farbror Kong Carol 1. i 1888. Han blev konge kort efter Første Verdenskrigs udbrud, og i 1916 angreb Rumænien Tyskland og Østrig-Ungarn. Efter en hård krig vandt Rumænien store territorier: Transsylvanien, Bessarabien og Bukovina. Under størstedelen af Ferdinands regeringstid blev landet styret af de nationalliberale under brødrene Ion og Vintilǎ Brǎtianu.

Ferdinand var gift med et af dronning Victorias børnebørn, Prinsesse Marie af Edinburgh. Da deres ældste søn Carol havde måtte afstå sin arveret, og Ferdinand blev derfor efterfulgt som konge af sin sønnesøn, Mihai 1.

Biografi

Tidlige liv 

Ferdinand blev født den 24. august 1865 i Sigmaringen i Sydtyskland som Prins Ferdinand Viktor Albert Meinrad af Hohenzollern-Sigmaringen. Han var den anden søn af Fyrst Leopold af Hohenzollern-Sigmaringen i hans ægteskab med Infanta Antónia af Portugal. Prins Ferdinands far tilhørte en katolsk sidegren af fyrstehuset Hohenzollern, der havde hersket over det lille fyrstendømme Hohenzollern-Sigmaringen i Schwaben i Sydtyskland indtil det i 1850 var blevet underlagt Kongeriget Preussen. Prins Ferdinands mor var datter af Dronning Maria 2. af Portugal i hendes andet ægteskab med Prins Ferdinand af Sachsen-Coburg og Gotha.

Tronfølger 
Ferdinand blev udnævnt til tronfølger i Rumænien som arving til sin barnløse farbror Kong Carol 1. i 1888. Ferdinand, der var fremmed i sit nye hjem i Rumænien, indledte et forhold med en af Dronning Elisabeths hofdamer, Elena Văcărescu, på trods af at den rumænske forfatning forbød et ægteskab mellem dem. Udfaldet blev, at Ferdinand blev tvunget til at foretage en rejse gennem Europa for at finde sig en brud af kongelig familie. Han giftede sig i 1893 med Dronning Victorias barnebarn, Prinsesse Marie af Edinburgh, datter af Prins Alfred af Storbritannien og Storfyrstinde Maria Alexandrovna af Rusland. Ægteskabet var ikke lykkeligt, på trods af at de fik seks børn. Marie fandt ham kold og usympatisk, og det rygtedes, at hendes elsker, fyrst Barbu Știrbey, var far til hendes to yngste børn.

Regeringstid 

Ferdinand blev konge i 1914 kort efter Første Verdenskrigs udbrud. I 1883 havde Kong Carol underskrevet en hemmelig alliance med Centralmagterne, men da krigen brød ud, ville hans franskvenlige land ikke følge ham, og folkestemningen var på Ententemagternes side. Kong Carol døde imidlertid den  27. september 1914, og Ferdinand som ny konge var, måske også under indflydelse af sin britisk-fødte hustru, mere villig til at lytte til den offentlige mening. I 1916 angreb Rumænien Tyskland og Østrig-Ungarn. Efter en hård krig vandt Rumænien store territorier: Transsylvanien, Bessarabien og Bukovina. i 1922 blev Ferdinand og Marie kronet i Alba Iulia i Transsylvanien. Under størstedelen af Ferdinands regeringstid blev landet styret af de nationalliberale under brødrene Ion og Vintilǎ Brǎtianu.

Ferdinand døde som 61-årig af kræft den 20. juli 1927 i Sinaia. Da kongeparrets ældste søn Carol var så upopulær, at han havde måtte afstå sin arveret i 1925, blev Ferdinand efterfulgt som konge af sin sønnesøn, Mihai 1. På grund af hans unge alder, kun 5½ år, blev der nedsat et regentskabsråd på tre medlemmer, hvoriblandt et af medlemmerne var Ferdinands anden søn, Prins Nicolae af Rumænien.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 1865 – 1888: Hans Durchlauchtighed Prins Ferdinand af Hohenzollern-Sigmaringen
 1888 – 1914: Hans Kongelige Højhed Ferdinand, Kronprins af Rumænien, Prins af Hohenzollern-Sigmaringen
 1914 – 1927: Hans Majestæt Ferdinand I, Konge af Rumænien, Prins af Hohenzollern-Sigmaringen

Æresbevisninger

Udenlandske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1908)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1924)
 : Ridder af Serafimerordenen  (1907)

Børn

Anetavle

Se også 
 Rumæniens historie
 Rumæniens konger
 Kongeriget Rumænien
 Huset Hohenzollern

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Den rumænske kongefamilies officielle hjemmeside 

Huset Hohenzollern
Konger af Rumænien
Katolske monarker
Modtagere af Æreslegionen
Storkors af Æreslegionen